Arethousa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Aréthousa (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis,

Syrien 

 Ar Rastan, distriktshuvudort, Homs, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar